Zavala hace referencia a varios artículos:

 Zavala (apellido), apellido de origen vasco ().

Divisiones administrativas 
 Zavala (isla), isla en el archipiélago de las islas del sur de Shetland.
 Condado de Zavala, condado del estado de Texas, Estados Unidos.
 Distrito de Zavala, distrito de la provincia de Inhambane, Mozambique.
 Zavala (Bosnia y Herzegovina), localidad del municipio Ravno, cantón de Herzegovina-Neretva, federación de Bosnia y Herzegovina, Bosnia y Herzegovina.
 Zavala (Bulgaria), localidad del municipio de Breznik, provincia de Pernik, Bulgaria.
 Zavala (Costa Rica), localidad del cantón de Limón, Costa Rica.
 Zavala (Montenegro), localidad del municipio de Podgorica, Montenegro.
 Zavala (Paraguay), localidad del distrito de Yhú, departamento de Caaguazú, Paraguay.
 Joaquín Zavala (Nicaragua), localidad del departamento de Chinandega, Nicaragua.
 Los Zavala (Honduras), localidad del departamento de Valle, Honduras.

en Croacia 
 Zavala (Split-Dalmacia), localidad del municipio de Jelsa, condado de Split-Dalmacia.
 Zavala (Dubrovnik-Neretva), localidad del municipio de Slivno, condado de Dubrovnik-Neretva.

en México 
 Zavala (Michoacán), localidad del municipio de Tzitzio, estado de Michoacán.
 Zavala (Nayarit), localidad del municipio de Acaponeta, estado de Nayarit.
 Zavala (Sinaloa), localidad del municipio de Concordia, estado de Sinaloa.
 Zavala (Yucatán), localidad  del municipio de Sotuta, estado de Yucatán.
 Cerrito de Zavala, localidad del municipio de San Luis Potosí, estado de San Luis Potosí.
 José Zavala (México), localidad del municipio de Santa Ana Maya, estado de Michoacán.
 Jesús Ruiz Zavala, localidad del municipio de Pijijiapan, estado de Chiapas.
 Juan Zavala, localidad del municipio de Calpulalpan, estado de Tlaxcala.
 Los Zavala (Salamanca), localidad del municipio de Salamanca, estado de Guanajuato.
 Los Zavala (Uriangato), localidad del municipio de Uriangato, estado de Guanajuato.
 Ranchito de Zavala, localidad del municipio de Guasave, estado de Sinaloa.